Pauschalreiserichtlinie oder EU-Pauschalreiserichtlinie steht für:

 Richtlinie 90/314/EWG (Pauschalreiserichtlinie), vom 18. Juni 1990 bis zum 30. Juni 2018 geltende EWG- bzw. EU-Richtlinie
 Richtlinie (EU) 2015/2302 (Pauschalreiserichtlinie), seit dem 1. Juli 2018 anzuwendende EU-Richtlinie